Nitschke ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Nitschke, Bürgermeister, Brauereidirektor und Reichstagsabgeordneter
 Alfred Nitschke (1898–1960), deutscher Kinderarzt
 Anatol Nitschke (* 1960), deutscher Filmproduzent und Filmverleiher
 Annelore Nitschke (* 1944), deutsche literarische Übersetzerin
 August Nitschke (1926–2019), deutscher Historiker und Mitbegründer der Historischen Anthropologie
 Carola Nitschke (* 1962), deutsche Schwimmerin
 Christian Nitschke (* 1985), deutscher Triathlet
 Detlev Nitschke, deutscher impressionistischer Maler
 Eva Nitschke (* 1956), deutsche Ruderin
 Franz Nitschke (1808–1883), Pfarrer von Rengersdorf (Niederschlesien) sowie Großdechant der Grafschaft Glatz
 Friedrich Nitschke, (1906–1944), deutscher Widerstandskämpfer
 Gerhard Nitschke (1933–2005), deutscher Architekt
 Hans Nitschke (1930–2022), deutscher Schauspieler
 Kurt Nitschke (1908–1970), deutscher Radsportler
 Lothar Nitschke (1932–1999), deutscher Musiker, siehe Medium-Terzett
 Marcin Nitschke (* 1983), polnischer Snookerspieler
 Mathis Nitschke (* 1973), deutscher Komponist
 Peter Nitschke (* 1961), deutscher Politikwissenschaftler
 Philip Nitschke (* 1947), australischer Aktivist, Autor und ehemaliger Arzt
 Rainer Nitschke (* 1947), deutscher Moderator
 Ray Nitschke (1936–1998), US-amerikanischer Football-Spieler
 Reiner H. Nitschke (* 1953), deutscher Journalist, Fotograf und Verleger
 Ronald Nitschke (* 1950), deutscher Schauspieler
 Rudolf Nitschke (1903–1961), deutscher Kunstmaler
 Theodor Nitschke (1834–1883), deutscher Botaniker
 Ulrich Nitschke (1879–1971), deutscher Maler, Bildhauer und Architekt
 Willi Nitschke (1912–1981), deutscher Sportwissenpädagoge
 Wolfgang Nitschke (Ringer) (* 1947), deutscher Ringer
 Wolfgang Nitschke (* 1956), deutscher Kabarettist

Siehe auch:
 Nitzschke